Liste des autoroutes numérotées 6 (ne comprend pas les A6).

Route nationale SH6

Bundesautobahn 6

Nordost Autobahn

Autoroute nationale 6

Autoroute 6 (Alberta)
 Autoroute 6 (Colombie-Britannique)
 Autoroute 6 (Manitoba)
 Route 6 (Nouveau-Brunswick, 1927-1965)
 Route 6 (Nouveau-Brunswick, 1965-1984)
 Autoroute 6 (Territoires du Nord-Ouest)
 Trunk 6 (Nouvelle-Écosse)
 Autoroute 6 (Ontario)
 Route 6 (Île-du-Prince-Édouard)
 Route 6 (Québec)
 Autoroute 6 (Québec)
 Autoroute 6 (Saskatchewan)
 Autoroute 6 (Yukon)

U.S. Route 6
 Route 6 (Nouvelle-Angleterre)
 Route 6A Nord (Nouvelle-Angleterre)
 Route 6A Sud (Nouvelle-Angleterre)
 Route 6B (Nouvelle-Angleterre)
 State Route 6 (Alabama)
 Route 6 (Alaska)
 Autoroute 6 (Arkansas)
 State Route 6 (Californie)
 Route 6 (Delaware)
 State Road 6 (Floride)
 State Route 6 (Géorgie)
 State Highway 6 (Idaho)
 Route 6 (Illinois)
 State Road 6 (Indiana)
 K-6 (autoroute du Kansas)
 Route 6 (Kentucky)
 Autoroute 6 (Louisiane)
 State Route 6 (Maine)
 Route 6 (Maryland)
 M-6 (autoroute du Michigan)
 State Highway 6 (Minnesota)
 Autoroute 6 (Mississippi)
 Route 6 (Missouri)
 State Route 6 (Nevada)
 State Route 6A (Nevada)
 State Route 6B (Nevada)
 State Route 6C (Nevada)
 Route 6 (New Jersey)
 State Road 6 (Nouveau-Mexique)
 Autoroute 6 (Caroline du Nord)
 Autoroute 6 (Dakota du Nord)
 State Highway 6 (Oklahoma)
 Route 6 (Oregon)
 Route 6 (Pennsylvanie)
 Route 6 (Rhode Island)
 Autoroute 6 (Caroline du Sud)
 State Route 6 (Tennessee)
 State Highway 6 (Texas)
 State Highway Spur 6 (Texas)
 Farm to Market Road 6 (Texas)
 Park Road 6 (Texas)
 Recreational 6 (Texas)
 State Route 6 (Utah)
 State Route 6 (Virginie)
 State Route 6 (Washington)
 Route 6 (Virginie-Occidentale)
 Autoroute 006 (Samoa américaines)
 Autoroute 6 (Guam)
 Autoroute 6 (Porto Rico)

Route 6

Autoroute nationale 6

Route nationale 6

Autoroute 6

Autoroute 6

Route nationale 6
 Route 6 (Nagoya Expressway)

Route fédérale 6

State Highway 6

Route nationale 6

Route 6